Николай Арсентьевич Шелехов (1910 год, село Уварово — дата смерти неизвестна) — бригадир тракторной бригады Заульбинской МТС Кировского района Восточно-Казахстанской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1910 году в крестьянской семье в селе Уварово (сегодня — Глубоковский район). В 1929 году вступил в сельскохозяйственную артель имени Куйбышева. Окончив школу механизаторов, с 1930 года трудился трактористом, бригадиром тракторной бригады на Заульбинской МТС Кировского района.

В 1948 году бригада Николая Шелехова получила в среднем по 22 центнеров пшеницы с каждого гектара на участке площадью 11 гектаров и по 22,4 центнеров ржи с каждого гектара на площади в 138 гектаров. За получение высоких урожаев пшеницы при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1949 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1949 году бригада Николая Шелехова первой в Кировском районе завершила весенние полевые работы за десять дней, выполнив план на 131 %. За эти выдающиеся трудовые достижения бригада получила переходящее Красное Знамя, а Николай Шелехов был награждён в мае 1950 года вторым Орденом Ленина.

С 1950 года — заместитель председателя колхоза, председатель исполкома Кировского сельского совета, бригадир кормодобывающей и комплексной бригады. С 1958 по 1965 года — комбайнёр. Избирался депутатом сельского Совета народных депутатов.

В 1957 году участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ.
  
После выхода на пенсию проживал селе Кировское Глубоковского района.

Дата смерти неизвестна.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (20.05.1949; 08.05.1950)
 Орден Отечественной войны 2 степени (16.11.1945)
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература 
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін]: энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Шелехов Николай Арсентьевич: б. 808.
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст]. Т. 1. — Алма-Ата : Казахстан , 1969.

Ссылки 
 
 Шелехов Николай Арсентьевич, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина
Председатели сельских советов Казахской ССР